Knoblauchkönig ist der Spitzname folgender Personen:
 Hermann von Luxemburg, Graf von Salm (* um 1035;  † 1088), Gegenkönig von Heinrich IV. (HRR) – siehe auch Knoblauchsmittwoch
 Waldemar Reichhard (* 1915; † 1988), Opernsänger und Wiesbadener Original

Siehe auch: Lutherstadt Eisleben#Der Knoblauchkönig